Дидковский — русская фамилия; имеет женскую форму Дидковская.

Известные носители 
 Дидковский, Борис Владимирович (1883—1938) — советский геолог, педагог и революционер.
 Дидковский, Василий Дмитриевич (1905—1977) — советский организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1958).
 Дидковский, Всеволод Матвеевич (1923—1975) — советский инженер-конструктор, лауреат Ленинской премии.
 Дидковский, Максим Мечиславович (1887—?) — книготорговец, книгоиздатель (104 наименования книг, издательство «Издание М. Дидковского»). Умер в ГУЛаге.